Vjačeslav Fjodorovič Soloduhin (), ruski hokejist, * 11. november 1950, Leningrad, Rusija, † 1979, Rusija.

Soloduhin je v sovjetski ligi igral celotno kariero za klub SKA Leningrad, skupno je na 399-ih prvenstvenih tekmah dosegel 147 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enem svetovnem prvenstvu, na katerem je osvojil srebrno medaljo. Za reprezentanco je nastopil na petnajstih tekmah, na katerih je dosegel dvanajst golov. Umrl je leta 1979 v starosti devetindvajsetih let.

Pregled kariere 

|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 69
|
| 5
| 8
| 2
| 10
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 8
| 5
| 2
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 72
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA Leningrad
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 44
| 16
| 11
| 27
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA Leningrad
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 11
| 2
| 3
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 69
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 49
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski centralni napadalci
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti SKA St. Petersburg
Športniki, ki so storili samomor
Umrli zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom